Багра́мов — фамилия. Известные носители:

 Баграмов, Иван Сергеевич (1860—1921) — генерал-майор русской армии (1912), столоначальник Главного штаба.
 Баграмов, Эдуард Александрович (род. 1930) — доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР (1990).